Live at Budokan ou Live at the Budokan são nomes comuns a diversos álbuns ao vivo gravados por bandas e artistas solo na casa de shows Nippon Budokan, no Japão:

Stryper Live at Budokan
Bob Dylan at Budokan
Cheap Trick at Budokan
Live at Budokan (álbum de Avril Lavigne)
Live at the Budokan (álbum de Bryan Adams)
Live at Budokan (álbum de Dream Theater)
Live at Budokan (álbum de Mr. Big)
Live at Budokan (álbum de Ozzy Osbourne)
Live at Budokan (álbum de S.O.D.)
Live at the Budokan (álbum de Blur)
Live at the Budokan (álbum de Chic)